Generale d'armata – grado militare utilizzato in molte forze armate mondiali
 Generale d'armata – grado dell'Esercito della Federazione russa
 Generale d'armata – grado dell'esercito dell'Unione Sovietica